

Finalisté v jednotlivých roční

Odkazy

Reference 

Italské fotbalové soutěže